Kolonialkriegerdenkmal steht für
 Kolonialkriegerdenkmal (Breslau)
 Kolonialkriegerdenkmal (Dresden)
 Kolonialkriegerdenkmal (Düsseldorf)
 Kolonialkriegerdenkmal (Halle (Saale))
 Reiterdenkmal (Windhoek)

Siehe auch:
 Antikolonialdenkmal
 Liste von Kolonialdenkmalen
 Kriegerdenkmal